Pêro des Alenquer steht für:
 Pêro des Alenquer, portugiesischer Name des vormals deutschen Frachtschiffes Antares (Schiff, 1913)

Personen:
 Pêro de Alenquer,  portugiesischer Seefahrer und Pilot, siehe Pilot (Seefahrt) #Pêro de Alenquer (2. Hälfte 15. Jahrhundert)